Воло́ська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Волоська вулиця — вулиця в місті Болехів Івано-Франківської області.
 Волоська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Волоська вулиця — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Волоська вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці